Art: Halo, nimbe o aurèola, cercle que es col·loca en les representacions artístiques de personatges significatius amb la finalitat d'exaltar la figura
 Astronomia: Halo galàctic, massa de gas, pols i estrelles velles que envolten una galàxia espiral.
 Automobilisme: Halo (dispositiu de seguretat)
 Cinema: Halo (pel·lícula)
 Música Halo (Beyoncé), cançó de Beyoncé
 Òptica i meteorologia: Halo (fenomen òptic)
 Videojocs:
 Halo: Combat Evolved, popular sèrie de videojocs desenvolupada per Bungie Studios i distribuïda per Microsoft
 Halo 3, videojoc d'acció en primera persona desenvolupat per Bungie Studios exclusivament per a la consola Xbox 360
 Halo 3: ODST, videojoc del gènere FPS desenvolupat per Bungie Studios, exclusivament per a la consola Xbox 360
 Halo: Reach, un videojoc d'acció en primera persona en desenvolupament exclusivament per a la consola de videojocs Xbox 360 creat per Bungie Studios i publicat per Microsoft Game Studios